Кызылтан (с  — Красная заря) — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылтан — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Кызылтан — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Кызылтан — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылтан — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Кызылтан — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Кызылтан — до 2017 г. название села Аулиеколь в Жамбылском районе Жамбылской области.

Россия 
 Кызылтан — аул в Нововаршавском районе Омской области.

См. также 
 Кызыл-Тан
 Кызыл тан
 Красная Заря